Giuseppe Greco (1958–) olasz labdarúgó (Ascoli, Torino, Lazio)
Giuseppe Greco (1983–) olasz labdarúgó (Genoa)